Bungarten ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bungarten (* 1958), deutscher Gitarrist
 Franz-Josef Bungarten (1876–1965), deutscher katholischer Pfarrer
 Theo Bungarten (* 1946), deutscher Germanist

Siehe auch:

 Villa Bungarten